Droga krajowa B180 (Austria)
 Droga krajowa B180 (Niemcy)

Zobacz też